

Романовка — село, Леовський район
 Романовка — село, комуна Пепень, Синжерейський район
 Романовка — село, місто Корнешти, Унгенський район

Романовка — присілок, Бірський район, Башкортостан
 Романовка — селище, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Романовка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Романовка — присілок, Кетовський район, Курганська область
 Романовка — присілок, Лямбірський район, Мордовія
 Романовка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Романовка — село, Пономарьовський район, Оренбурзька область
 Романовка — село, Рубцовський район, Алтайський край
 Романовка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Романовка — присілок, Томський район, Томська область
 Романовка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Романовка — село, Чишминський район, Башкортостан
 Романовка — село, Шарлицький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Романівка

ru:Романовка